Meng Yuan bezeichnet: 
 die ehemalige chinesische Tennisspielerin Yuan Meng
 einen Panda aus dem Berliner Zoo, Sohn von Meng Meng und Jiao Qing